Салтыга́ново — село в Кайбицком районе Татарстана в 8 км северо-западней Больших Кайбиц. Входит в состав Багаевского сельского поселения. Также село иногда называется Салтыганова.

География 
Расположено у реки Шиланда в 7,5 км северо-западнее Больших Кайбиц.

История 
Основано в период Казанского ханства.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Мамадыш-Салтыганова (Шалан-баш) 2-го стана Свияжского уезда Казанской губернии. Располагалась при речке Шеланде, по торговому тракту из Свияжска в Буинск, в 49 верстах от уездного города Свияжска и в 18 верстах от становой квартиры в казённом и владельческом селе Утяшки. В деревне, в 73 дворах жили 520 человек (255 мужчин и 265 женщин), была мечеть.

В 1930-х годах в Салтыганово начал эксплуатироваться первый в районе дизельный трактор.

Демография

Примечания

Литература 

Населённые пункты Кайбицкого района